Terryville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Terryville (Connecticut)
Terryville (New York)